Knut je ime nekaterih zgodovinsko pomembnih kraljev:

 Knut IV. Danski
 Knut VI. Danski
 Knut I. Angleški
 Knut II. Angleški
 Knut I. Švedski
 Knut II. Švedski